Ludwik Józef Adam Krasiński (20 de febrero de 1833 -Varsovia, 22 de abril de 1895), fue un escritor, aristócrata y  terrateniente polaco.

Primeros años de vida 
Nació el 20 de febrero de 1833, fue hijo del conde Augusto Krasiński y de la condesa Joanna Krasiński del escudo de armas de Ślepowron, pertenecía a una de las más importantes familia de Polonia que construyó el Palacio Krasiński que da nombre a la Plaza Krasiński en Varsovia, y el Palacio Czapski. La familia incluía tanto a poetas e intelectuales como a militares, altos funcionarios del gobierno y a religiosos con altos cargos en la curia. Por parte de su padre era nieto del mayor general el conde Józef Krasiński, por parte de su madre era nieto del starosta de Ciechanów el conde Adam Krasiński, fue bisnieto del ilustre militar el conde Michał Hieronim Krasiński, mariscal general de Polonia y del mayor general el conde Ludwik Krasiński.

Fue caballero de Honor y Devoción de la Orden de Malta, durante su vida heredó una basta fortuna, fue conocido como un rico terrateniente, en el lado intelectual destacó al ser uno de los autores de la Enciclopedia de agricultura y noticias relacionadas, una enciclopedia de cinco volúmenes editada en Polonia el siglo XIX. Murió el 22 de abril de 1895 en Varsovia.

Matrimonios y descendencia 
En 1860 se casó con la condesa Eliza Branicka, viuda de su primo y afamado poeta polaco el conde Zygmunt Krasiński, uno de los Tres Bardos, hija del conde Władysław Grzegorz Branicki, general y senador durante las Guerras napoleónicas, y de la condesa Róża Potocka, Eliza era 13 años mayor que él, enviudó el de 15 de mayo de 1876 y no tuvieron descendencia. En 1882 se casó con la  condesa Magdalena Zawisza-Kiezgajllo, conocida filántropa hija del conde Jan Kazimierz Zawisza-Kiezgajllo y de la condesa Maria Kwilecki, con quien tuvo a su única hija, la condesa Maria Ludwika Krasinska, esposa del príncipe Adán Luis Czartoryski, su descendencia llega hasta nuestros días.

Ancestros

Referencias 

Nobles de Polonia del siglo XIX
Caballeros de la Orden de Malta
Fallecidos en Varsovia